Southport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Southport (del av en befolkad plats), Queensland, Gold Coast,

Storbritannien 

 Southport, grevskapshuvudort, England, Sefton,

USA 

 Southport (ort i USA, Indiana), Marion County, 
 Southport (ort i USA, North Carolina), Brunswick County, 
 Southport (ort i USA, Connecticut), Fairfield County, 
 Southport (ort i USA, Maine), Lincoln County, 
 Southport (ort i USA, New York), Chemung County, 
 Southport (park), Wisconsin, Kenosha County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar